Тере́щенко, Мише́ль:* Терещенко, Мишель (род. 1954) — французско-украинский политик и предприниматель.
  (род. 1956) — французский философ.